Kelurahan Panggung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Panggung (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 110,41), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Panggung (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 109,15), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar